Килларни () может означать:
 Килларни — город в ирландском графстве Керри
 Национальный парк Килларни — парк в ирландском графстве Керри
 Килларни (Онтарио) — город в канадской провинции Онтарио
 Килларни (озеро, Иллинойс) — озеро в окрестностях Чикаго
 Килларни (озеро, Нью-Провиденс) — крупнейшее озеро багамского острова Нью-Провиденс